Паг може да се отнася за:
 Паг (град), град в Хърватия
 Паг - остров в Хърватия